O Campeonato  Paraibano de Basquete realizado pela Federação Paraibana de Basketball é dividido nas seguintes Categorias:
 Campeonato.Juvenil - Masc/Fem.
 Campeonato Infanto - Masc/Fem.
 Campeonato Mirim Masc/Fem.
 Campeonato Cadete Masc/Fem.(16 anos)
 Campeonato Infantil Masc/Fem.(14 anos)
 Campeonato Pré-mirim Masc/Fem.(12 anos)
 Campeonato Adulto Fem/Masc.

Equipes 
 Associação Atlética Banco do Brasil de Campina Grande
Associação Atlética Banco do Brasil de João Pessoa
Botafogo Futebol Clube
Campinense Clube
Clube Astrea
Esporte Clube Cabo Branco
Santos Futebol Clube
Liga Campinense de Basketball

Links 
 Basquete Paraibano
  

Paraibano
Basquetebol da Paraíba
Basquete